Культурбунд, , буквально «ассоциация культуры», «культурный союз» — наименование нескольких организаций в немецкоязычных странах, в том числе:
 Ассоциация культуры немецких евреев — существовала в Третьем рейхе в 1933—1941 гг.
 Культурный союз — ассоциация деятелей культуры в ГДР